MAC ist die Abkürzung für:

 Air Arabia Maroc, eine marokkanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Macau, Alpha-3-Ländercode nach ISO 3166
 Magyar AC Budapest, ungarischer Sportverein
 MAC Budapest, ungarischer Eishockeyverein
 Make-up Art Cosmetics (MAC Cosmetics), siehe Estée Lauder Companies
 Mammalian Artificial Chromosome, künstliches Säugetierchromosom (auch big MAC)
 Manufacture d’armes de Châtellerault (französisch Waffenfabrik Châtellerault), französischer Waffenhersteller
 Mean Aerodynamic Chord, mittlere aerodynamische Flügeltiefe
 Membrane Attack Complex, Membranangriffskomplex, Waffe des Immunsystems, siehe Komplementsystem
 Mid-American Conference
 Mill Auto Conversions, britischer Automobilhersteller
 Minimum Alveolar Concentration, Minimale alveoläre Konzentration, beschreibt die Wirksamkeit eines Inhalationsanästhetikums
 Movimento per l’arte concreta, italienische Künstlergruppe
 Munich-Airport-Center, Gebäudekomplex im Zentralbereich des Flughafens München
 Municipium Aelium Cananefatium, auch als Forum Hadriani bekanntes Municipium in der römischen Provinz Germania superior
 Musée d’Art Contemporain (Marseille), ein Museum in Marseille
 Museu de Arte Contemporânea, brasilianisches Kunstmuseum
 MAC – Museum Art & Cars in Singen
 Mycobacterium avium complex, fakultativ pathogene nichttuberkulöse Mykobakterien

In der Informations- und Kommunikationstechnik:

 Mandatory Access Control, Konzept zur Kontrolle von Zugriffsberechtigungen auf IT-Systemen
 Media Access Code, auch Media-Access-Control-Address – MAC-Adresse, die Identifikationsnummer eines Gerätes auf einer Datenverbindung
 Media Access Control, in der Netzwerkkommunikation eine Erweiterung des OSI-Referenzmodells für Netzwerkprotokolle
 Message Authentication Code, Code zum Authentifizieren von Nachrichten
 Modification, Access, Change, generelle Zeitstempel über Dateioperationen in Computerdateisystemen
 Multiply-Accumulate, Rechenwerk bei Signalprozessoren
 Multiplexed Analogue Components, Grundlage für Fernsehnormen, siehe MAC-Verfahren

In militärischen Bedeutungen:

 MAC-Schiff, Merchant Aircraft Carrier, Frachtschiff mit Flugdeck, eingesetzt im Zweiten Weltkrieg
 Military Airlift Command, Vorläufer des heutigen Air Mobility Command
 Military Armament Company, US-amerikanischer Waffenhersteller
 Military Armistice Commission, Waffenstillstandskommission zur Regelung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea

Mac steht für:

 Mac (Film), amerikanischer Film von John Turturro aus dem Jahr 1992
 Macintosh bzw. Mac (ab 1999), eine Computer-Produktlinie und Plattform von Apple, seit 1984
 siehe Mac OS (Apple) zur Marke und Plattform für o. g. Rechner
 siehe Mac OS (Classic), bis 2001, und macOS, ab ca. 2000, für die Betriebssysteme der o. g. Rechner
 Mac Motorsports, britischer Automobilhersteller
 MAC Mode, deutscher Jeans- und Hosenhersteller
 Mackintosh (Regenmantel), kurz Mac, ein britischer Regenmantel

Mac ist der Familienname folgender Personen:

 ein Bestandteil schottischer und irischer Familiennamen, siehe irische Familiennamen
 Abigail Mac (* 1988), US-amerikanisches Fotomodel und Pornodarstellerin
 Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair, schottischer Schriftsteller
 Bernie Mac (1957–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 Danielle Mac, deutsche Schlagersängerin
 Diarmuid Mac an Adhastair († 2015), irischer Schauspieler
 Gonzalo Blumel Mac-Iver (* 1978), chilenischer Umweltingenieur, Politiker und Innenminister
 Maurice Mac-Nab (1856–1889), französischer Dichter und Sänger
 Mícheál Mac Donncha, irischer Politiker (Sinn Féin)
 Mikkel Mac (* 1992), dänischer Rennfahrer
 Naoise Mac Sweeney (* 1982), irische Klassische Archäologin
 Patrice de Mac-Mahon (1808–1893), französischer Staatsmann und Politiker
 Roger Cicero Mac-Kinney († 2015), mexikanischer Schriftsteller, Dichter und Politiker
 Sherjill Mac-Donald (* 1984), niederländischer Fußballspieler
 Steve Mac (* 1972), britischer Songwriter und Musikproduzent
 Taylor Mac (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler, Dramatiker, Performancekünstler, Regisseur, Produzent, Singer-Songwriter und Dragqueen
 Mac, Fahrtenname von Erik Martin (1936–2017), deutscher Autor, Liedermacher und Herausgeber
sowie der Name von
 Mạc Đăng Dung (1483–1541), vietnamesischer Kaiser und Begründer der Mạc-Dynastie

Mac steht für folgende Orte:

 Mac (Kentucky) in den Vereinigten Staaten
 Mac (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten

mac steht für:

 Mazedonische Sprache (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:

 Le Mac
 Mack
 Maek
 MAK
 Meck

Abkürzung